Astarte — deusa da mitologia fenícia
Astarte (banda) — banda de black metal
672 Astarte — asteroide
Astartea — gênero botânico

Desambiguação